Сезон 1897/1898 стал четвёртым в истории Южной лиги. «Саутгемптон» выиграл Первый дивизион второй сезон подряд. «Бристоль Сити» был выбран для участия в процедуре избрания во второй дивизион футбольной лиги, однако избран не был.

Первый дивизион 

12 команд приняли участие в чемпионате Первого дивизиона. Из них 11 из прошлого сезона и одна новая.

Новые команды:
 «Бристоль Сити»

Второй дивизион 

В общей сложности 12 команд приняли участие в чемпионате Второго дивизиона, в том числе десять клубов из предыдущего сезона и две новых команды.

Вновь избранные команды:
 «Клуб Королевской Артиллерии Портсмута»
 «Сент-Олбанс»

Тестовые матчи 
В отличие от предыдущих сезонов, в которых отдельные контрольные матчи были сыграны между клубами, в этом сезоне два последних клуба Первого дивизиона, и лучшие два клуба Второго дивизиона играли четыре матча по круговой системе. Два лучших клуба зарабатывали себе место в Первом дивизионе. Оба клуба Второго дивизиона были повышены после матчей, а Нортфлит покинул лигу после окончания сезона.

Выборы в Футбольную лигу 
Только один клуб Южной лиги — «Бристоль Сити» получил право участия в выборах во Второй дивизион футбольной лиги. Однако он не был избран. Хотя «Дарвен» изначально лишился места в Футбольной лиге, было принято решение о расширении лиги на четыре клуба, и он был возвращен, вместе с «Нью-Брайтон Тауэр», «Глоссоп Норт Энд» и «Барнсли».

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1897/1898
Футбол в Англии в сезоне 1897/1898